El término hormiguero escamado puede referirse a:

 Hormiguero escamado (G. guatimalensis), el nombre común del ave Grallaria guatimalensis en Honduras y Nicaragua;

 Hormiguero escamado (M. squamosus), un nombre común del ave Myrmoderus squamosus;

 Hormiguero escamado (W. poecilinotus), el nombre común del ave Willisornis poecilinotus en Colombia.